Нога́ может означать:
 Нога — парный орган опоры и движения у животных, в том числе человека (см. Нога человека)
 Нога — непарный мускулистый вырост на брюшной стороне моллюсков, обычно служащий для движения
 Нога — элемент шрифта
 Нога — река на Среднесибирском плоскогорье в Красноярском крае, приток реки Уволги (бассейн Теи)
 Нога — село в Ланчхутском районе Грузии
 «Нога» — фильм режиссёра Никиты Тягунова. Россия, 1991 год
 «Нога» — рассказ Уильяма Фолкнера, первая публикация в 1934 году
 «Noga» — швейцарская компания, известная своими исками против России

Фамилия 
 Нога, Митрофан Петрович (1914—1986) — советский военнослужащий, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.

См. также 
 Ноги (значения)